Jonas Lie (pisarz) – (1833-1908), norweski pisarz okresu złotego wieku norweskiej literatury,
 Jonas Lie (polityk) – (1899-1945), norweski polityk, szef norweskiego SS.